Mansikkasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Smulterö, ö, Österbotten,  (6 ha)
2. Mansikkasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis,  (0 ha)
3. Mansikkasaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
4. Mansikkasaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,89, long 26,98),  (2 ha)
5. Mansikkasaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
6. Mansikkasaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (3 ha)
7. Mansikkasaari (ö i Mellersta Finland), Jyväskylä,  (4 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar